Эди́т Мати́с (; род. 11 февраля 1938, Люцерн, Швейцария) — швейцарская оперная певица (сопрано).

Биография 
Училась в консерваториях Люцерна и Цюриха. Дебютировала на сцене в 1957 году. Пела в Кёльнском и Гамбургском оперных театрах. С 1963 года — на сцене берлинской Немецкой оперы. Много гастролировала. Выступала в «Ковент-Гардене», «Метрополитен-опера», Венской государственной опере, Барселонском Большом театре, Парижской национальной опере. Участница Зальцбургского и Глайндборнского фестивалей. Известна также как исполнительница партий сопрано в кантатах и пассионах Баха.

Партии 

 «Свадьба Фигаро» Моцарта — Сюзанна
 «Волшебная флейта» Моцарта — Памина
 «Дон Жуан» Моцарта — Церлина 
 «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси — Мелизанда 
 «Вольный стрелок» Вебера — Анхен
 «Молодой принц» Хенце — Луиза
 «Кавалер розы» Штрауса — Маршальша

Избранные видеозаписи 
 1971 — «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (Памина), реж. Питер Устинов, дир. Хорст Штайн.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — С. 330 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 
 
 Эдит Матис на сайте КиноПоиск

Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства
Оперные певцы и певицы Австрии
Сопрано